Ardeluța:
 Ardeluța, o localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Râu
 Râul Ardeluța, Solcuța, județul Suceava, un curs de apă, afluent al râului Solcuța
 Râul Ardeluța, Tarcău, județul Neamț, un curs de apă, afluent al râului Tarcău ()

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară